Вілела () — португальська власна назва.

Топоніми

Вілела (Амареш) — парафія.
 Вілела (Аркуш-де-Валдевеш) — парафія.
 Вілела (Паредеш) — парафія.
 Вілела (Повуа-де-Ланьозу) — парафія.
 Торре-де-Вілела — парафія.